В одиночному розряді тенісного турніру British Hard Court Championships 1982, який належав до категорії гран-прі, Мануель Орантес здобув титул, у фіналі перемігши Анхеля Хіменеса 6-2, 6-0.

Сіяні гравці 

 Балаж Тароці (півфінал)
 Віктор Печчі (1-ше коло)
 Крістофер Моттрам (2-ге коло)
 Гайнц Гюнтхардт (1-ше коло)

 Хосе Їгерас (чвертьфінал)
 Педро Реболледо (2-ге коло)
 Мануель Орантес (Чемпіон)
 Хосе Луїс Даміані (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

British Hard Court Championships